Warriner ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Warriner-Little (* 1962), englischer Dartspieler
 Leroy Warriner (1919–2003), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Michael Warriner (1908–1986), britischer Ruderer
 Samantha Warriner (* 1971), neuseeländische Triathletin 
 Thurman Warriner (1904–1974), englischer Schriftsteller 
 Todd Warriner (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler

Sonstiges:
 Warriner Island, Insel vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika